RFE jako skrót od angielskiego Radio Free Europe czyli Radio Wolna Europa
 RFE jako skrót od angielskiego Request for Enhancement ("prośba o rozwinięcie") oznacza prośbę o dodanie nowej funkcjonalności do programu komputerowego